Toponímia:
 Appleton (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Appleton (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Appleton (Wisconsin), ciutat als comtats de Calumet, Outagamie i Winnebago a l'estat de Wisconsin als Estats Units
 Appleton City, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Old Appleton, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Biografia: Edward Victor Appleton (Bradford, Anglaterra, 1892 - Edimburg, Escòcia, 1965), físic i professor universitari